

Osoby noszące nazwisko Inglot 
 Jacek Inglot (ur. 1962) – polski pisarz fantastyczny
 Jan Inglot (1906-1994) – polski chemik
 Dominic Inglot (ur. 1986) – brytyjski tenisista
 Mieczysław Inglot (1931-2019) – polski historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, badacz literatury romantyzmu
 Robert Inglot (ur. 1958) – polski aktor telewizyjny i filmowy
 Stefan Inglot (1902-1994) – polski historyk
 Wincenty Inglot (1889-1960) – polski polityk
 Wojciech Inglot (1955-2013) – polski przedsiębiorca, założyciel firmy Inglot

Inne 
 Inglot – polskie przedsiębiorstwo kosmetyczne o globalnym zasięgu